Вита́лий Оле́гович Дуне́ц (англ. Vitalii Dunets, род. 23 мая 1988, Кривой Рог, Украина) — украинский тренер по тайскому боксу, спортивный блогер. Мастер спорта и двукратный чемпион Украины по тайскому боксу. Чемпион Украины по фри-файту.

Ранние годы 
Виталий Дунец родился 23 мая 1988 года в Кривом Роге (Днепропетровская область, Украина). Отец — Дунец Олег Васильевич, мать — Дунец Елена Вячеславовна. Отец стал первым тренером Виталия по единоборствам. Олег Васильевич начал заниматься с сыном, когда тому было 5 лет.

В 1990 году семья Дунцов переехала в город Комсомольск Полтавской области (с 2016 года этот город называется Горишние Плавни).

В 2005 году в Комсомольске Виталий окончил среднюю школу № 2 с математическим уклоном.

Спортивные достижения 
Соревновательная бойцовская карьера Виталия началась и закончилась в юниорском возрасте.

В 2005 году Дунец выиграл чемпионат Украины по тайскому боксу в весовой категории до 63 кг и стал кандидатом в мастера спорта.

В 2006 году попробовал себя в смешанных единоборствах и завоевал титул чемпиона Украины по фри-файту в категории до 69 кг.

В 2007 году Виталий победил в чемпионате Украины по тайскому боксу в категории до 69 кг и выполнил норматив мастера спорта.

Тренерская карьера и образование 
В 2008 году у Дунца заболел отец, Виталию пришлось подменять Олега Васильевича на тренерской работе. Так в 20 лет Виталий Дунец начал карьеру тренера. При этом с 2008 по 2012 год он сам тренировался в бойцовском клубе Legion (Полтава) под руководством Руслана Кривуши.

Позже Дунец вспоминал: «Сначала работа тренера давалась трудно. Тренировки длились полтора часа, я проводил 40 минут и уже были мысли: „Что же давать дальше?“. В начале тренерской карьеры самое сложное — отсутствие достаточного количества знаний. Чтобы удержать людей, ты должен постоянно давать что-то новое, чтобы ученикам было интересно».

В 2013 году Украинская федерация таиландского бокса в Одессе выдала Виталию Дунцу свидетельство инструктора, дающее право проведения тренировок по муай тай на всей территории Украины.

До 2015 года Дунец вел группы по тайскому боксу в Комсомольске.

В 2015 году Виталий получил высшее образование, заочно окончив Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко (кафедра теории и методики физического воспитания).

С 2015 по 2018 год Дунец тренировал в Санкт-Петербурге в клубе «FFS-Золотой».

Начиная с 2016 года регулярно организует тренировочные сборы в разных странах — Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Украина.

В 2019 году в Москве прошел программу дополнительного образования в учебном центре «ДВИЖЕНИЕ» и получил диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий присвоение квалификации «Тренер по тайскому боксу» (лицензия Департамента образования и науки города Москвы 039540).

В настоящее время Виталий специализируется на групповых онлайн-тренировках по тайскому боксу и физической подготовке.

Блогерство и съемки на YouTube 
В 2015 году Виталий опубликовал первый ролик своего канала на YouTube.

С 2016 года начал тренироваться в Таиланде у известных мастеров муай тай (Saenchai, Superbon, Lerdsila, Ajarn Gae, Namsaknoi Yudthagarngamtorn, Liam Harrison) и активно вести свой блог в Instagram о тайском боксе, тренировках чемпионов, физической подготовке, технике и тактике боя.

В 2016 году в Петербурге Дунец познакомился с автором YouTube-канала «Боевые ботаники» Евгением Кирилловым и с 2017 года стал постоянным героем этого проекта. В частности, участвовал в съемках вместе с чемпионом мира по тайскому боксу Артемом Левиным. А самыми просматриваемыми и обсуждаемыми роликами с Виталием стали межстилевые спарринги, где Дунец дрался с представителями карате, тхэквондо и бокса.

C 2018 года Виталий начал также сниматься на YouTube-канале I Love Muay Thai Александра Городенчука.

Личная жизнь 
С 19 до 27 лет был женат на Дунец Ольге Вячеславовне. Разведен. Состоит в незарегистрированном браке. Имеет двух дочерей. Живет на Пхукете (Таиланд).

Примечания 

Тренеры по муай-тай
Тайский бокс
Боевые искусства
Единоборства
Видеоблогеры